Ekaterina Sergeevna Samojlova – nobildonna russa
 Julija Samojlova – cantante russa
 Julija Pavlovna Samojlova – nobildonna russa
 Rozalija Samojlovna Zemljačka-Samojlova – rivoluzionaria e politica russa e sovietica
 Sof'ja Aleksandrovna Samojlova – nobildonna russa
 Tat'jana Samojlova – attrice sovietica